Кубок валлійської ліги 2006–2007 — 15-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем втретє став Кайрсус.

Календар

Груповий етап

Група A 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 листопада 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 листопада 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|28 листопада/5 грудня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|28 листопада/19 грудня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 
 Кубок валлійської ліги на rsssf  

2006–2007
2006 у футболі
2007 у футболі